Tart ("crostata" in lingua inglese) può indicare:

Cinema 
 Tart - Sesso, droga e... college – film del 2001 diretto da Christina Wayne

Geografia 
 Tart – comune francese nel dipartimento Côte-d'Or

Persone 
 Charles Tart – psicologo e parapsicologo statunitense
 Indrek Tart – sociologo estone
 Josh Quong Tart – attore australiano
 Levern Tart – cestista statunitense
 Mei Quong Tart – mercante cinese

Altro 
 Tart – personaggio dell'universo di Tokyo Mew Mew
 TART Trail – pista ferroviaria del Michigan
 The Tart – rivista satirica inglese
 tArt Artist Collective – collettivo di artisti statunitense

Pagine correlate 
 Pop Tart (disambigua)